Flac steht für:

 Flac, eine ehemalige dänische Automarke

FLAC steht für:

 Free Lossless Audio Codec, ein Open-Source-Audioformat zur verlustfreien Audiodatenkompression

FLAC